La flor de la vida és un símbol que deriva del símbol solar bàsic i que es forma dividint un cercle en sis parts, de manera que les barres que formen els sectors apunten als vèrtexs d'un hexàgon (que pot aparèixer o no). El patró es pot multiplicar de forma indefinida, superposant seccions dels diferents cercles.

El símbol apareix com a motiu geomètric en diverses cultures antigues, entre elles l'assíria o l'egípcia. Posteriorment se li va dotar d'un significat religiós, essent un símbol de la Creació (els sis pètals serien els sis dies d'activitat divina narrats al Gènesi dins el cercle que simbolitza la perfecció de l'obra de Déu). D'aquest símbol en van derivar d'altres de tradició mística.

Referències 

Símbols religiosos